Провинция Оранжевого свободного государства (, ) была одной из четырех провинций Южно-Африканского Союза и Южно-Африканской Республики в период с 1910 по 1994 гг. 27 апреля 1994 года в результате административной реформы провинция была преобразована в новую провинцию Фри-Стейт.

Границы современной провинции Фри-Стейт полностью совпадают с границами Оранжевого свободного государства, если не учитывать границ и территорий непризнанных международным сообществом бантустанов Кваква и Бопутатсвана.

Бывшие провинции ЮАР